Power 100 журнала ArtReview — ежегодный рейтинг самых влиятельных персон мирового современного искусства, включающий как художников, так и кураторов, галеристов и коллекционеров.

Рейтинг

Ссылки
 Страница проекта

Примечания 

Списки людей искусства